

Musica 
 Carnival – concerto ouverture scritto da Antonín Dvořák nel 1891
 Carnival – singolo di Eric Clapton del 1977
 Carnival – singolo dei The Cardigans del 1995

Altro 
 Carnival – videogioco arcade di tipo sparatutto a schermata fissa del 1980
 Carnival – film del 1921 diretto da Harley Knoles
 Carnival – film del 1935 diretto da Walter Lang
 Carnival – film del 1946 diretto da Stanley Haynes
 Carnival – azienda anglo-statunitense del settore delle crociere